Ocampo kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Villa Ocampo (ort i Argentina), Santa Fe, 
 Departamento de General Ocampo, kommun, La Rioja,

Filippinerna 

 Ocampo, Bohol, Camarines Sur,

Mexiko 

 Ocampo, Tamaulipas, 
 Ocampo, Hidalgo, Atotonilco de Tula, 
 Ocampo, Chihuahua, 
 Ocampo, Coahuila, 
 Ocampo, Guanajuato, 
 Ocampo, Michoacán de Ocampo, 
 Ocampo kommun, Chihuahua, 
 Ocampo kommun, Durango, 
 Ocampo kommun, Guanajuato, 
 Ocampo kommun, Michoacán de Ocampo, 
 Ocampo kommun, Tamaulipas, 
 Ocampo kommun, Coahuila, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar